Марко Йованович ():

 Марко Йованович ( 1978) — сербський футболіст.
 Марко Йованович ( 1982) — сербський баскетболіст.
 Марко Йованович ( 1982) — чорногорський футболіст.
 Марко Йованович ( 1988) — сербський футболіст.
 Марко Йованович ( 1989) — сербський футболіст.
 Марко Йованович ( 1991) — сербський футболіст.